

Anno 
 113 o 113 a.C.

Codici 
 113  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico popolare di Drebach di Schoenbrunn

Matematica 
 113 (numero) – numero primo

Musica
113  – gruppo musicale hip hop francese

Telefonia 
 113  – Numero telefonico di pubblica emergenza della Polizia di Stato italiana dove non è attivo il numero unico europeo 112; in precedenza, dal 1968,  era il numero telefonico di emergenza italiano.